Zopheromyces är ett släkte av svampar. Zopheromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zopheromyces